

Кизилшилік — село, Баянаульський район, Павлодарська область
 Кизилшилік — село, Каркаралінський район, Карагандинська область

Див. також 
 Карашилік